Молдавия на зимних Олимпийских играх 2018 года была представлена 2 спортсменами в двух дисциплинах лыжного спорта.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Кристофер Хёрль

  Лыжные гонки
 Николай Гайдук

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Молдавии завоевала олимпийскую лицензию категории «A» в мужских соревнованиях, благодаря удачным выступлениям Кристофера Хёрля.

Мужчины

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Молдавии завоевала одну мужскую олимпийскую лицензию категории «B» в гонке на 15 км, благодаря успешным выступлениям Николаэ Гайдука.

 Мужчины
 Дистанционные гонки

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский Комитет Молдавии 

Молдавия
Спорт в Молдавии в 2018 году